Trzeciaki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Trzeciaki, un village de la voïvodie de Lublin
 Trzeciaki, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie